Zlín (regio), een bestuursregio van Tsjechië
Okres Zlín, een district in die regio
Zlín (stad), een stad in dat district
Zlín, een vliegtuigmerk van de Tsjechische vliegtuigfabrikant Moravan Otrokovice